Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Phoenix du 11 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Elise Burgin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Penny Barg et Peanut Louie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en septembre 1989